Hampshire este un nume propriu englez desemnând numele mai multor locuri.

Comitate

Anglia 

 Hampshire, Anglia, Marea Britanie

Statele Unite ale Americii 

 Vedeți Comitatul Hampshire (dezambiguizare)

Orașe, localității și sate din Statele Unite 

 Hampshire, statul 
 Hampshire, statul 
 Hampshire, statul 
 Hampshire, statul 
 Hampshire, statul

State și provincii 

 New Hampshire, Statele Unite ale Americii 
 New Hampshire (provincie britanică), în original Province of New Hampshire, fostă colonie britanică, care a devenit ulterior (1788) cel de-al nouălea stat al Uniunii.

Alte utilizări 

 New Hampshire (carte), volum de poezii publicat în 1923 de poetul american, Robert Frost. 
 The Hotel New Hampshire, roman din 1981 al scriitorului american John Irving. 

Nume proprii